|
|-
|align="right"|

|-
|align="right"|

|}
Het WTA-tennistoernooi van Rome (officieel Internazionali BNL d'Italia) van 2018 vond plaats van 14 tot en met 20 mei 2018 in de Italiaanse hoofdstad Rome. Het was de 75e editie van het vrouwen­toernooi, onder­deel van het tennistoernooi van Rome 2018. Er werd gespeeld op gravelbanen.

Enkelspel 
Aan het toernooi namen 27 speelsters uit de top 30 deel. Julia Görges (WTA-12) en Elise Mertens (WTA-16) hadden zich niet aangemeld. Petra Kvitová (WTA-10) had na haar eindoverwinning in Madrid wegens een blessure haar deelname aan het toernooi in Rome afgezegd.

De finale werd een reprise van die van het jaar ervoor: de Roemeense Simona Halep, dit jaar als eerste geplaatst, moest het opnemen tegen de Oekraïense titelverdedigster Elina Svitolina. Svitolina had aan twee sets voldoende om haar titel te prolongeren, en daarmee voor de tweede achtereenvolgende keer het toernooi van Rome op haar naam te schrijven. Het was haar dertiende WTA-titel, de derde van 2018.

Belgische Alison Van Uytvanck had zich via het kwalificatietoernooi een plek in de hoofdtabel veroverd – daar bereikte zij de tweede ronde.

De Nederlandse Kiki Bertens strandde in de eerste ronde.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel 

|
|-
|align="right"|

|}
Van de titelhoudsters Chan Yung-jan en Martina Hingis had de laatste zich eind 2017 uit het beroepstennis teruggetrokken. Chan speelde, onder haar nieuwe naam Latisha Chan, samen met Bethanie Mattek-Sands – zij waren als vijfde geplaatst, maar strandden al in de eerste ronde.

Het eerste reekshoofd, Jekaterina Makarova en Jelena Vesnina, had zich kort voor aan­vang van het toernooi afgemeld, wegens een virusziekte van Makarova.

Het als achtste geplaatste duo Ashleigh Barty en Demi Schuurs won het toernooi. In de finale versloegen zij het als tweede geplaatste Tsjechische koppel Andrea Sestini-Hlaváčková en Barbora Strýcová in twee sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. De Australische Barty had daar­naast zes eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Nederlandse Schuurs vijf.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 

  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Rome 2018
Rome